Поставетите под номер 1 Серина Уилямс и Винъс Уилямс защитаваха титлата си, но бяха отстранени на четвъртфинала от двойката Елена Веснина / Вера Звонарьова.

Поставени тенисистки 
  Серина Уилямс /  Винъс Уилямс (четвъртфинал)
  Нурия Лягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес (отказват се поради контузия в коляното на Мартинес Санчес)
  Надя Петрова /  Саманта Стосър (осминафинал)
  Жисела Дулко /  Флавия Пенета (полуфинал)
  Лизел Хубер /  Бетани Матек (полуфинал)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (четвъртфинал)
  Лиса Реймънд /  Рене Стъбс (четвъртфинал)
  Алиса Клейбанова /  Франческа Скиавоне (отказват се)
  Юн-Джан Чан /  Цзе Джън (1 кръг)
  Мария Кириленко /  Агнешка Радванска (2 кръг)
  Кара Блек /  Даниела Хантухова (осминафинал)
  Ивета Бенешова /  Барбора Захлавова-Стрицова (осминафинал)
  Вера Душевина /  Екатерина Макарова (2 кръг)
  Моника Никулеску /  Шахар Пеер (2 кръг)
  Дзи Ян /  Алися Росолска (2 кръг)
  Су-Вей Хсие /  Алла Кудрявцева (осминафинал)
  Чия-Джун Чуан /  Олга Говорцова (2 кръг)

Схема

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Външни препратки 
 Схема на турнира

Уимбълдън (турнир)